Шебу (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Шебу — місто у Швеції, у лені Сконе.